Лома Редонда има више значења:

 Лома Редонда (Артеага), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Лома Редонда (Сан Хуан Мистепек -дто. 08 -), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лома Редонда (Сантијаго Тлазојалтепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лома Редонда (Мокорито), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику